GLG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Glengyle (Australia)
 GLG – codice vettore ICAO di AeroGal
 glg – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua galiziana
 GLG – codice ISO 3166-2:GB di Glasgow (Regno Unito)